Шарбо́нь () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Аттиньи. Округ коммуны — Вузье.

Код INSEE коммуны — 08103.

Коммуна расположена приблизительно в 180 км к северо-востоку от Парижа, в 65 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 32 км к югу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 210 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 127 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 99 были экономически активными, 28 — неактивными (показатель активности — 78,0 %, в 1999 году было 59,4 %). Из 99 активных работали 87 человек (54 мужчины и 33 женщины), безработных было 12 (5 мужчин и 7 женщин). Среди 28 неактивных 8 человек были учениками или студентами, 8 — пенсионерами, 12 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Реми (XV—XVI века). Исторический памятник с 1913 года.
 Укреплённая ферма, также известная как Замок Шарбонь, имеет две башни XII века. Исторический памятник с 1948 года.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны